Глен Гермон (,  2 січня 1921, Голланд —  9 березня 2007, Міссісога) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1938 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 10 років, провів, захищаючи кольори команди «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 505 матчів у НХЛ, включаючи 53 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Меморіального кубка — 1941.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1944, 1946.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1945, 1949.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1949, 1950.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ